Die Seattle Totems waren ein US-amerikanisches Eishockeyfranchise der Central Hockey League aus Seattle, Washington, das zwischen 1952 und 1975 am Spielbetrieb der Western Hockey League und Central Hockey League teilnahm.

Geschichte 
Die Seattle Totems wurden zur Saison 1952/53 unter dem Namen Seattle Bombers als Franchise der Western Hockey League gegründet. Sie lösten die Seattle Ironmen aus der Pacific Coast Hockey League ab, die im gleichen Jahr den Spielbetrieb eingestellt hatten. In ihrer Premierenspielzeit belegte die Mannschaft den fünften Platz der WHL. In der Saison 1953/54 kam sie nicht über den siebten und somit ligaweit letzten Platz hinaus. Anschließend setzten die Bombers den Spielbetrieb für ein Jahr aus und kehrten im übernächsten Jahr mit dem Beinamen Americans in die Liga zurück. Die erfolgreichste Spielzeit der Mannschaft war die Saison 1956/57, in der sie den ersten Platz in ihrer Division erreichte. In den folgenden Playoffs um den Lester Patrick Cup konnte sich die Mannschaft allerdings nicht durchsetzen.  

Zur Saison 1958/59 erfolgte die erneute Umbenennung in Totems. Gleich im ersten Jahr gewann die Mannschaft auf Anhieb den Lester Patrick Cup. Diesen Erfolg konnten die Totems in den Spielzeiten 1966/67 und 1967/68 wiederholen. Zur Saison 1974/75 wechselten die Totems in die Central Hockey League, in der sie das neue Farmteam der Vancouver Canucks aus der National Hockey League wurden. In ihrer einzigen CHL-Spielzeit erreichte die Mannschaft den vierten und somit letzten Platz der Northern Division in der regulären Saison und verpassten somit die Playoffs um den Adams Cup. Anschließend stellte die Mannschaft den Spielbetrieb ein.

Saisonstatistik 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, OTL = Niederlagen nach Overtime SOL = Niederlagen nach Shootout, Pts = Punkte, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, PIM = Strafminuten

Weblinks 
 The Internet Hockey Database - Statistik Seattle Totems (WHL)
 The Internet Hockey Database - Spielerliste Seattle Totems (WHL)
 The Internet Hockey Database - Statistik Seattle Totems (CHL)
 The Internet Hockey Database - Spielerliste Seattle Totems (CHL)

 
 
Eishockeyverein (Western Hockey League, Profiliga)
Eishockeyverein (Central Hockey League, 1963–1984)
Gegründet 1952
Aufgelöst 1975
Totems